Зоряное () — село, относится к Беляевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 258 человек. Почтовый индекс — 67621. Телефонный код — 4852. Занимает площадь 0,52 км². Код КОАТУУ — 5121081704.

Местный совет 
67620, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Выгода, ул. 50-летия Октября, 46

Ссылки 
 Зоряное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)
Немецкие колонии в Одесской области